James Desmarais (né le  à Montréal au Québec, province du Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace canadien.

Carrière

Parenté dans le sport
Il est le neveu de Raymond Bourque ancien joueur de la Ligue nationale de hockey.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

| 1996-1997 || Titan du Collège Français de Laval || LHJMQ || 67 || 12 || 21 || 33 || 34 || 3 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 1997-1998 || Titan Collège Français de Laval || LHJMQ || 68 || 33 || 40 || 73 || 56 || 15 || 6 || 5 || 11 || 12
|- 
| 1998-1999 || Huskies de Rouyn-Noranda || LHJMQ || 66 || 62 || 73 || 135 || 127 || 11 || 6 || 7 || 13 || 14
|-
| 1999-2000 || Rivermen de Peoria || ECHL || 59 || 26 || 33 || 59 || 51 || - || - || - || - || - 
|- 
| 1999-2000 || IceCats de Worcester || LAH || 8 || 0 || 2 || 2 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2000-2001 || Icemen de B.C. || UHL || 33 || 17 || 23 || 40 || 18 || - || - || - || - || -
|- 
| 2000-2001 || Falcons de Springfield || LAH || 37 || 8 || 16 || 24 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2001-2002 || RiverBlades de l'Arkansas|| ECHL || 4 || 1 || 3 || 4 || 0 || - || - || - || - || -
|- 
|2001-2002|| Royals de Reading || ECHL || 16 || 7 || 8 || 15 || 8 || - || - || - || - || -
|-
|2001-2002|| Bombers de Dayton || ECHL || 17 || 3 || 4 || 7 || 6 || - || - || - || - || -
|- 
|2001-2002|| Generals de Greensboro || ECHL || 31 || 5 || 11 || 16 || 39 || - || - || - || - || -
|-
| 2002-2003 || HC Alleghe || Série A || 40 || 16 || 23 || 39 || 38 || - || - || - || - || -
|- 
|2003-2004 || Prédateurs de Granby ||LHSMQ || 31 || 23 || 29 || 52 || 32 || - || - || - || - || -
|-
| 2003-2004 || IceHawks de Adirondack || UHL || 37 || 21 || 35 || 56 || 12 || - || - || - || - || -
|- 
| 2003-2004 || Falcons de Springfield || LAH || 2 || 0 || 0 || 0 || 4 || - || - || - || - || -
|-
|2004-2005 || Dragons de Verdun || LNAH || 57 || 51 || 61 || 112 || 75 || 5 || 0 || 4 || 4 || 0 
|- 
| 2005-2006 || HC TWK Innsbruck || ÖEL || 48 || 32 || 34 || 66 || 99 || 7 || 3 || 5 || 8 || 22 
|-
| 2006-2007 || EHC Liwest Linz || ÖEL || 9 || 3 || 7 || 10 || 12 || 3 || 0 || 6 || 6 || 2 
|- 
| 2006-2007 || HC Ajoie || LNB || 44 || 40 || 52 || 92 || 127 || 6 || 5 || 8 || 13 || 10
|-
| 2007-2008 || HC Ajoie || LNB || 49 || 42 || 54 || 96 || 74 || 14 || 13 || 15 || 28 ||48  
|- 
| 2008-2009 || HC Ajoie || LNB || 47 || 35 || 55 || 90 || 70 || 10 || 6 || 11 || 17 ||35
|-
|2008-2009|| HC Bienne || LNA || - || - || - || - || - || 3 || 0 || 0 || 0 ||2
|-
| 2009-2010 || HC Ajoie || LNB || 45 || 35 || 49 || 84 || 121 || 7 || 5 || 4 || 9 ||14 
|-
| 2010-2011 || HC Ajoie || LNB || 27 || 20 || 20 || 40 || 60 || 7 || 2 || 3 || 5 ||4 
|-
| 2011-2012 || HC Ajoie || LNB || 38 || 16 || 24 || 40 || 70 || 7 || 4 || 3 || 7 || 8 
|-
|2012-2013 || HC Ajoie || LNB || 50 || 26 || 58 || 84 || 109 || 9 || 3 || 7 || 10 || 6
|-
|2012-2013|| Rapperswil-Jona Lakers || LNA || - || - || - || - || - || 1 || 1 || 1 || 2 ||2
|-
|2013-2014 ||HC Ajoie ||LNB || 2|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -||-
|-
|2013-2014||HC Viège ||LNB ||19 || 11||13 || 24|| 12|| 23|| 7|| 22||29 ||28
|-
| 2014-2015 ||HC Viège ||LNB || 48|| 24|| 44|| 68|| 32|| 4|| 0|| 1|| 1||10
|-
| 2015-2016 || Belfast Giants || EIHL || 52 || 21 || 31 || 52 || 46 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2016-2017 || Belfast Giants || EIHL || 47 || 16 || 32 || 48 || 36 || 3 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
|2017-2018 || Marquis de Jonquière || LNAH || 34 || 26 || 18 || 44 || 46 || 5 || 1 || 5 || 6 || 8 
|-
|2018-2019 || Pétroliers du Nord || LNAH ||-|| -|| -|| -||- || 2|| 0|| 0|| 0||2
|-
|2019-2020 || Pétroliers du Nord || LNAH ||22 || 8|| 15|| 23||22 || -|| -|| -|| -||-
|-
| 2019-2020 || Marquis de Jonquière || LNAH ||4|| 1|| 4|| 5||2 ||-|| -|| -|| -||-

Notes et références

Naissance en mai 1979
Naissance à Montréal
Joueur québécois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blues de Saint-Louis
Joueur du Titan du Collège Français de Laval
Joueur des Huskies de Rouyn-Noranda
Joueur des Rivermen de Peoria (ECHL)
Joueur des IceCats de Worcester
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des RiverBlades de l'Arkansas
Joueur des Royals de Reading
Joueur des Bombers de Dayton
Joueur des Generals de Greensboro (ECHL)
Joueur du HC Alleghe
Joueur des Prédateurs de Granby
Joueur des IceHawks de l'Adirondack
Joueur des Dragons de Verdun
Joueur du HC Innsbruck
Joueur du EHC Liwest Linz
Joueur du HC Ajoie
Joueur du HC Bienne
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Joueur du HC Viège
Joueur des Belfast Giants
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Marquis de Jonquière
Joueur des Pétroliers du Nord